Несколько объектов с таким названием:
 Карини, Антонио — итальянский микробиолог.
 Карини, Пьеро (1921—1957) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Карини, Эктор Фабиан (род. 1979) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Хувентуд Лас-Пьедрас». 
 Карини — коммуна в провинции Палермо, Италия